Jan Hammar (né le  à Avesta en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| Västerås IK|| Elitserien|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| IK Westmannia-Köping|| Division 1|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Avesta BK|| Division 1|| 32|| 4|| 15|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 1994-1995|| Västerås IK|| Elitserien|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avesta BK|| Division 1|| 28|| 3|| 12|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Surahammars IF|| Division 1|| 29|| 6|| 8|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| IF Troja-Ljungby|| Division 1|| 32|| 12|| 12|| 24|| 8|| 10|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 1997-1998|| IF Troja-Ljungby|| Division 1|| 31|| 17|| 14|| 31|| 12|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1998-1999|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 5|| 4|| 9|| 6|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 10|| 8|| 18|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2000-2001|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 45|| 7|| 11|| 18|| 10|| 9|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2001-2002|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 4|| 1|| 5|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 45|| 2|| 7|| 9|| 30|| 10|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 49|| 2|| 2|| 4|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 49|| 5|| 5|| 10|| 18|| 10|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| Cortina SG|| Serie A|| 42|| 21|| 22|| 43|| 24|| 11|| 5|| 2|| 7|| 12
|-
| 2006-2007|| IK Comet|| GET Ligaen|| 41|| 16|| 11|| 27|| 30|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2007-2008|| IK Comet|| GET Ligaen|| 39|| 9|| 14|| 23|| 30|| 11|| 2|| 6|| 8|| 49
|-
| 2008-2009 || Grenoble || Ligue Magnus ||18 || 8|| 11|| 19||14 ||9 ||0 ||2|| 2|| 8
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2010-2011|| Avesta BK|| Division 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Avesta BK|| Division 2|| 4|| 6|| 5|| 11|| 4|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2

Références

Naissance en mai 1974
Naissance dans le comté de Dalécarlie
Joueur suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur de la SG Cortina
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Attaquant de hockey sur glace